Hyalascus är ett släkte av svampdjur. Hyalascus ingår i familjen Rossellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Glassvampar
Hyalascus